Moncaup (Pireneje Atlantyckie) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Moncaup (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje